Frémiot :
 Joël Frémiot, peintre et poète français
 André Frémiot, archevêque de Bourges ()
 Nicolas-Joseph Frémiot, prêtre jésuite et missionnaire ()
 Marcel Frémiot, compositeur et musicologue français ()
 Luc Frémiot, magistrat français
Emmanuel Frémiot, économiste français